Международный аэропорт Пьедрас-Неграс () — международный аэропорт, расположенный вблизи города Пьедрас-Неграс, штат Коауила, Мексика, недалеко от границы с США.

Терминал 
В аэропорту есть один терминал с одним залом, а также VIP-зал авиакомпании Aeromar, открытый для всех пассажиров авиакомпании.

Пассажиропоток 
В 2019 году пассажиропоток составил 24 170 пассажиров, а в 2020 году — 9 481 человек.

Авиакомпании и направления

Примечания

Ссылки 
 Табло вылетов и прилётов аэропорта Пьедрас-Неграс

Аэропорты Мексики